Мартинес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Население — 162 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de Martínez
 Página no oficial de Martínez 
 Página no oficial de Martínez

Муниципалитеты Авилы